Будина — женская форма фамилии .
 Будина, Евдокия Фёдоровна (1904—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Будина, Ольга Александровна (род. 1975) — российская актриса театра и кино, телеведущая, исполнительница романсов, лауреат Государственной премии России.
 Будина, Фаина Ивановна (род. 1951) — удмуртская актриса.